Монтобан-де-Бретань () — кантон во Франции, находится в регионе Бретань, департамент Иль и Вилен. Входит в состав округа Ренн.

История 
До 2015 года в состав кантона входили коммуны Буажервийи, Ла-Шапель-дю-Лу, Ландюжан, Ле-Лу-дю-Лак, Медреак, Монтобан-де-Бретань, Сен-Мервон, Сент-Юньяк.

В результате реформы 2015 года состав кантона был изменён. В него вошли коммуны упразднённого кантона Сен-Меан-ле-Гран и отдельные коммуны упразднённого кантона Бешрель.

С 1 января 2016 года состав кантона снова изменился. Коммуны Ла-Шапель-дю-Лу и Ле-Лу-дю-Лак образовали новую коммуну Ла-Шапель-дю-Лу-дю-Лак.

1 января 2019 года коммуна Сен-Мервон вошла в состав коммуны Монтобан-де-Бретань.

Состав кантона с 1 января 2019 года 
В состав кантона входят коммуны (население по данным Национального института статистики за 2018 г.):

 Бешрель (679 чел.)
 Блерюэ (105 чел.)
 Буажервийи (1 686 чел.)
 Гаэль (1 618 чел.)
 Иродуэр (2 262 чел.)
 Кедийак (1 190 чел.)
 Ла-Шапель-дю-Лу-дю-Лак (1 005 чел.)
 Ла-Шапель-Шосе (1 283 чел.)
 Ланган (1 010 чел.)
 Ландюжан (911 чел.)
 Ле-Круэ (587 чел.)
 Медреак (1 826 чел.)
 Миньяк-су-Бешрель (784 чел.)
 Монтобан-де-Бретань (5 946 чел.)
 Мюэль (887 чел.)
 Ромийе (3 942 чел.)
 Сен-Малон-сюр-Мель (582 чел.)
 Сен-Меэн-ле-Гран (4 622 чел.)
 Сен-Моган (537 чел.)
 Сен-Перн (1 040 чел.)
 Сент-Онан-ла-Шапель (1 129 чел.)
 Сент-Юньяк (540 чел.)

Политика 
На президентских выборах 2022 г. жители кантона отдали в 1-м туре Эмманюэлю Макрону 33,3 % голосов против 23,6 % у Марин Ле Пен и 18,2 % у Жана-Люка Меланшона; во 2-м туре в кантоне победил Макрон, получивший 62,2 % голосов. (2017 год. 1 тур: Эмманюэль Макрон – 26,9 %, Марин Ле Пен – 19,6 %, Жан-Люк Меланшон – 18,4 %, Франсуа Фийон – 18,0 %; 2 тур: Макрон – 69,3 %. 2012 год. 1 тур: Франсуа Олланд — 28,9 %, Николя Саркози — 26,7 %, Марин Ле Пен — 15,7 %; 2 тур: Олланд — 53,0 %).

С 2021 года кантон в Совете департамента Иль и Вилен представляют мэр коммуны Сент-Онан-ла-Шапель Жан-Франуа Боан (Jean-François Bohanne) и вице-мэр коммуны Иродуэр Шарлотта Файе (Charlotte Faillé) (оба ― Разные правые).

Ссылки